Николай Брилинг:
 Брилинг, Николай Аркадьевич (1920—1988) — российский актёр театра и кино.
 Брилинг, Николай Романович (1876—1961) — советский учёный.